Ла Ломита има више значења:

 Ла Ломита, Ранчо (Сан Франсиско де лос Ромо), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Ломита (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Ломита (Морелос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Ломита (Колима), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ла Ломита (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ла Ломита (Акакојагва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Ломита (Аматан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Ломита (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Ломита (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Ломита (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Ломита (Тумбала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Ломита (Тустла Гутијерез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Ломита, Ел Модело (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Ломита (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Ломита (Саламанка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Ломита, Халапа (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Ломита, Рестауранте (Акапулко де Хуарез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Ломита (Чапулхуакан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Ломита (Текозаутла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Ломита, Ел Ранчито (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Ломита (Сан Мигел ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Ломита (Текила), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Ломита (Окојоакак), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Ломита (Паниндикуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Ломита, Гранха (Ла Пиједад), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Ломита (Тлалпухава), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Ломита (Виљамар), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Ломита (Зитакуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Ломита (Текуала), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Ломита (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Ломита (Др. Косс), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Ломита, Елијас Гарза (Др. Гонзалез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Ломита (Куилапам де Гереро), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Ломита, Пасо Реал (Сан Хуан Гичикови), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Ломита (Санта Марија Којотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Ломита (Тезоатлан де Сегура и Луна), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Ломита (Езекијел Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Ломита (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Ломита (Моктезума), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Ломита (Сан Сиро де Акоста), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Ломита, Бенито Роча Алварадо (Зарагоза), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Ломита (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Ломита, Ранчо Нуево (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Ломита, Лас Ломитас Бланкас (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Ломита (Уепак), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Ломита (Магдалена), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Ломита, Буена Виста (Магдалена), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Ломита (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Ломита, Ла Лома (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Ломита (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Ломита (Алто Лусеро де Гутијерез Бариос), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Ломита (Чалма), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Ломита (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Ломита (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Ломита (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Ломита (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Ломита (Хенерал Франсиско Р. Мургија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Ломита (Тепечитлан), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Ломита (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику